Храм Зевса может относиться к:

Греция 
 Храм Зевса, Олимпия
 Храм Зевса Олимпийского, Афины

Италия 
 
 Храм «G», Селинунт

Храмы Древней Греции